Энгозеро:

 Энгозеро — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Энгозеро — посёлок в Лоухском районе на севере Карелии.
 Энгозеро — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.